Otto Kahler – austriacki lekarz
 Kahler (Koler) – wieś w Luksemburgu
  Kahler – producent mostków do gitar elektrycznych
 Erich Kahler (Erich Kähler) – niemiecki matematyk twórca rozmaitości Kahlera (Kählera)